Отрадное () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Отрадного сельского округа. Код КАТО — 115431100.

География 
Село расположено на берегу реки Ишим, в 32 км на северо-восток от центра района города Державинск.

Улицы 

 ул. Абая,
 ул. Амангельды Иманова,
 ул. Бак,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Жастар,
 ул. Ондирис,
 ул. Петра Савина,
 ул. Сакена Сейфулинна,
 ул. Тын,
 ул. Шамши Калдаякова.

Ближайшие населённые пункты 

 село Тасоткель в 5 км на востоке,
 село Кенское в 10 км на юго-западе,
 село Пятигорское в 11 км на северо-западе,
 село Гастелло в 27 км на юго-западе.

История 
Первоначально село было основано как совхоз в 1955 году в связи с освоением целины. Основная масса новоселов составляли воронежцы.

Население 
В 1989 году население села составляло 1021 человек (из них русских 47%, казахов 24%).

В 1999 году население села составляло 772 человека (386 мужчин и 386 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 474 человека (243 мужчины и 231 женщина).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района